Си́нгер (; ) — английская фамилия. О немецко-австрийской фамилии с таким же написанием на латинице см. Зингер.

Фамилия 
  (род. 1928) — американский режиссёр.
  (род. 1966) — британско-новозеландская художница, скульптор, борец за права животных.
  (1917—1990) — американский иллюстратор.
 Сингер, Брайан (род. 1965) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
  (род. 1972) — американская художница, скульптор, активистка, профессор «новых медиа» в Перчейз-колледже.
  (род. 1971) — британский барабанщик.
 Сингер, Джилл (1957—2017) — австралийская журналистка, писательница и телеведущая.
  — несколько человек.
 :
  (1819—1904) — английский бизнесмен.
 :
  (род. 1979) — американский политик.
 Сингер, Джош (род. 1972) — американский сценарист и продюсер кино и телевидения.
  (род. 1965) — американская джаз-вокалистка.
  (1882—1964) — британский палеограф, историк и филантроп.
  (род. 1959) — канадский юрист.
  (1909—1976) — британский актёр театра, кино и телевидения, сценарист и драматург.
 Сингер, Лори (род. 1957) — американская актриса, виолончелистка, певица и модель.
 Сингер, Маргарет (1921—2003) — американский психолог, адъюнкт-профессор Калифорнийского университета в Беркли.
 Сингер, Марк (род. 1948) — американский актёр кино и телевидения.
  (1926—2016) — американский философ.
 :
 Сингер, Питер (род. 1946) — австралийский философ, профессор.
  (род. 1974) — американский политолог, специалист по международным отношениям и войнам XXI в.
 Сингер, Полина (род. 1991) — американская актриса кино и телевидения.
  — американский телевизионный продюсер, режиссёр и сценарист.
  (1924—2017) — американский биолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего.
  (1919—2020) — американский бэндлидер и саксофонист, долгожитель.
  (1876—1960) — британский историк.
  (1917—2014) — американский продакшен-менеджер, продакшен-консультант, ассистент режиссёра и продюсер.
  (1909—1961) — американский боксёр.
 Сингер, Эрик (наст. имя Эрик Дойл Менсингер; род. 1958) — американский рок-барабанщик.
 Сингер, Эрик Уоррен (род. 1968) — американский сценарист.

Второе имя 
 Сарджент, Джон Сингер (1856—1925) — американский художник.

Вымышленные персонажи 
 Эдди Сингер — главный персонаж телесериала «Нетакая».
 Элви Сингер — главный персонаж кинофильма «Энни Холл».

Singer 
  — британская велосипедная компания (1875—1970).
  — американская автомобильная тюнинг-компания.

Прочее 
  — ж/д станция в Шотландии.
  — американский фильм 2003 года.

См. также